Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1911 – 14. edycja mistrzostw europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się 13 października 1911 w Budapeszcie
 Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1911 – 15. edycja mistrzostw europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się 28 grudnia 1911 w Lipsku